Kranenburg ist der Name folgender Orte:
 Kranenburg (Niederrhein), Gemeinde im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Kranenburg (Oste), Gemeinde im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Kranenburg (Dorf), deren namensgebende Ortschaft
 Kranenburg, Ort in der Gemeinde Bronckhorst in den Niederlanden

Kranenburg ist der Name folgender Burgen:
 Kranenburg (Steinhude), Burg, deren Reste im Steinhuder Meer liegen
 Burg Kranenburg, Burg in Kranenburg in Nordrhein-Westfalen. 

Kranenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Arie Kranenburg (1931–1977), niederländischer Polizist und Terrorismusopfer, siehe Knut Folkerts

Siehe auch:
 Craenenburg